Grande Pierre est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 

 
 La Grande Pierre, lieu-dit de la commune de Ruillé-le-Gravelais dans le département de la Mayenne ;
 La Grande Pierre, lieu-dit de la commune de Vern-sur-Seiche dans le département de la Ille-et-Vilaine ;
 La Grande Pierre, lieu-dit de la commune de La Rivière dans le département de l'Isère ;
 La Grande Pierre, lieu-dit de la commune de Chevrières dans le département de la Loire ;
 
 , baie du département de l'Artibonite en Haïti ;
 , pointe du département de l'Artibonite en Haïti ;

Mégalithisme 
 la Grande Pierre Levée, menhir situé à Saint-Macaire-en-Mauges dans le département français de Maine-et-Loire ;
 le menhir de la Grande Pierre, menhir situé à Averdon dans le département français de Loir-et-Cher ;
 la Grande Pierre, menhir situé à Louzouer dans le Loiret ;
 le menhir de la Grande-Pierre, menhir de Saint-Aubin dans le département français de l’Aube ;
 la Grande Pierre, menhir de Maupertus-sur-Mer dans le département français de la Manche ;
 la Grande Pierre de Jouy, menhir de Jouy-le-Moutier dans le département français du Val-d'Oise.

Architecture 
 Le manoir de la Grande Pierre, édifice des  situé à Ceaucé dans le département français de l'Orne, qui doit son nom au menhir de la Pierre.

Références